Ames Lake ist der Name folgender

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Ames Lake (Alger County, Michigan)
 Ames Lake (Hillsdale County, Michigan)
 Ames Lake (King County, Washington)
 Ames Lake (Lincoln County, Washington)
 Ames Lake (Minnesota)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ames Lake (Ort) im King County, Washington